Dulsk (gromada w powiecie golubsko-dobrzyńskim) (rypiński/golubsko-dobrzyński)
 Dulsk (gromada w powiecie inowrocławskim)